Csiky Kálmán
 Csiky Kálmán (1843–1905) jogász, jogtörténész, fordító, költő
 Csiky Kálmán (1881–1912) jogakadémiai tanár

Csíky Kálmán
 Csíky Kálmán (1914–1990) ideg- és elmegyógyász, orvosi szakíró, egyetemi tanár